Грумелло-дель-Монте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 6045 человек, плотность населения составляет 672 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 24064. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna Del Voto), а также святые Иозесс, Траян и Баранклат, празднование в третье воскресение октября.

Города-побратимы 
  Еме, Франция
  Милителло-Розмарино, Италия

Ссылки